Crosasso ima više značenja:
 Crosasso, Cuneo
 Crosasso, Torino